Palais Porcia steht für folgende Bauwerke:

 Palais Porcia (Klagenfurt)
 Palais Porcia (München)
 Palais Porcia (Wien)